Mineral megye (Colorado) megye Colorado államban
Mineral megye (Montana) megye Montana államban
Mineral megye (Nevada) megye Nevada államban
Mineral megye (Nyugat-Virginia) megye Nyugat-Virginia államban